Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thiago Alves che ha battuto in finale Marcos Daniel 1-6, 7-61, 6-2.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (semifinali)
 Boris Pašanski (primo turno)
 Ramón Delgado (semifinali)
 Paul Capdeville (primo turno)

 Marcos Daniel (finale)
 Adrián García (secondo turno)
 Thiago Alves (Campione)
 Sergio Roitman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2005